12-й Чемпионат Азии по волейболу среди мужчин прошёл с 5 по 12 сентября 2003 года в Тяньцзине (Китай) с участием 15 национальных сборных команд. Чемпионский титул в 4-й раз в своей истории и во второй раз подряд выиграла сборная Южной Кореи.

Команды-участницы 
Австралия, Бахрейн, Индия, Иран, Казахстан, Катар, Китай, Новая Зеландия, ОАЭ, Пакистан, Саудовская Аравия, Таиланд, Тайвань, Южная Корея, Япония.

Система проведения чемпионата 
15 команд-участниц на первом этапе разбиты на четыре группы. 8 команд (по две лучшие из групп) выходят во второй этап, где образуют две группы. Учитываются результаты игр команд между собой на первом этапе. По две лучшие команды из групп второго этапа выходят в полуфинал плей-офф и по системе с выбыванием определяют призёров первенства. Итоговые 5—8-е места также по системе плей-офф разыгрывают команды, занявшие в группах второго этапа 3—4-е места.

Итоговые 9—15 места по подобной системе разыгрывают команды, занявшие в группах первого этапа 3—4-е места.

Первый этап

Группа А 

 5 сентября: Китай — Казахстан 3:0 (26:24, 25:14, 25:20).
 6 сентября: Китай — Саудовская Аравия 3:0 (25:18, 25:17, 25:15).
 7 сентября: Казахстан — Саудовская Аравия 3:1.

Группа В 

 5 сентября: Таиланд — Бахрейн 3:1 (26:28, 25:12, 25:17, 25:21); Индия — Южная Корея 3:2 (23:25, 25:22, 20:25, 25:22, 17:15).
 6 сентября: Индия — Бахрейн 3:1 (22:25, 25:16, 25:23, 25:16); Южная Корея — Таиланд 3:0 (25:17, 25:17, 25:17).
 7 сентября: Индия — Таиланд 3:1 (25:19, 25:18, 22:25, 25:17); Южная Корея — Бахрейн 3:0 (25:12, 25:16, 25:16).

Группа С 

 5 сентября: Австралия — Пакистан 3:2 (17:25, 22:25, 25:17, 25:17, 15:12); Тайвань — ОАЭ 3:0.
 6 сентября: Австралия — ОАЭ 3:0 (25:21, 25:19, 25:22); Пакистан — Тайвань 3:2 (28:26, 19:25, 16:25, 25:22, 15:12).
 7 сентября: Австралия — Тайвань 3:2 (15:25, 25:19, 19:25, 31:29, 15:10); Пакистан — ОАЭ 3:0.

Группа D 

 5 сентября: Иран — Катар 3:0 (25:19, 25:17, 25:20); Япония — Новая Зеландия 3:0 (25:16, 25:15, 25:16).
 6 сентября: Иран — Япония 3:1 (25:15, 25:20, 23:25, 25:21); Катар — Новая Зеландия 3:2 (25:20, 22:25, 25:21, 21:25, 15:11).
 7 сентября: Иран — Новая Зеландия 3:1 (25:21, 22:25, 25:18, 25:13); Япония — Катар 3:0 (25:22, 25:23, 25:17).

Второй этап (за 1—8 места) 
Курсивом выделены результаты матчей первого этапа, пошедшие в зачёт второго

Группа Е 

 8 сентября: Китай — Пакистан 3:0 (25:16, 29:27, 25:17); Австралия — Казахстан 3:2 (19:25, 25:16, 21:25, 25:21, 15:10).
 9 сентября: Пакистан — Казахстан 3:0 (25:17, 25:19, 25:23); Китай — Австралия 3:0 (25:23, 25:17, 25:17).

Группа F 

 8 сентября: Южная Корея — Иран 3:0 (25:15, 25:18, 37:35); Япония — Индия 3:1 (25:22, 25:21, 23:25, 25:21).
 9 сентября: Южная Корея — Япония 3:1 (25:23, 25:19, 33:35, 26:24); Иран — Индия 3:2 (25:23, 25:20, 22:25, 23:25, 15:12).

Второй этап (за 9—15 места) 
Курсивом выделены результаты матчей первого этапа, пошедшие в зачёт второго

Группа G 

 8 сентября: Саудовская Аравия — ОАЭ 3:1 (25:21, 25:19, 22:25, 25:12).
 9 сентября: Тайвань — Саудовская Аравия 3:1 (25:23, 22:25, 25:21, 25:14).

Группа H 

 8 сентября: Таиланд — Новая Зеландия 3:0 (25:13, 25:12, 25:16); Катар — Бахрейн 3:1 (22:25, 25:21, 25:23, 26:24).
 9 сентября: Бахрейн — Новая Зеландия 3:0 (25:23, 25:17, 25:21); Таиланд — Катар 3:2 (17:25, 25:15, 23:25, 25:20, 15:10).

Плей-офф

Полуфинал за 1—4 места 
11 сентября
 Китай — Иран 3:1 (25:18, 25:16, 19:25, 25:16)
 Южная Корея — Австралия 3:1 (16:25, 25:19, 25:19, 25:22)

Полуфинал за 5—8 места 
11 сентября
 Индия — Казахстан 3:0 (27:25, 25:21, 25:17)
 Пакистан — Япония 3:1 (25:22, 14:25, 25:19, 25:22)

Полуфинал за 9—12 места 
11 сентября
 Тайвань — Катар 3:0 (25:17, 25:17, 25:20)
 Таиланд — Саудовская Аравия 3:1 (25:19, 25:18, 23:25, 25:20)

Полуфинал за 13—15 места 
11 сентября
 Новая Зеландия — ОАЭ 3:1 (14:25, 25:18, 25:18, 32:30).

Матч за 13-е место 
12 сентября
 Бахрейн — Новая Зеландия 3:0 (25:18, 29:27, 25:23).

Матч за 11-е место 
12 сентября
 Катар — Саудовская Аравия 3:0 (25:22, 28:26, 26:24).

Матч за 9-е место 
12 сентября
 Тайвань — Таиланд 3:0 (25:19, 25:22, 25:18).

Матч за 7-е место 
12 сентября
 Япония — Казахстан 3:0 (25:18, 25:22, 25:17).

Матч за 5-е место 
12 сентября
 Индия — Пакистан 3:0 (25:22, 25:20, 25:17).

Матч за 3-е место 
12 сентября
 Иран — Австралия 3:2 (25:21, 25:18, 21:25, 21:25, 15:12).

Финал 
12 сентября
 Южная Корея — Китай 3:2 (27:25, 22:25, 21:25, 25:21, 15:8).

Итоги

Положение команд

Призёры 
  Южная Корея: Го Хи Чжин, Чан Кван Кюн, Ё О Хён, Чхве Тхэ Вун, Син Сон Хо, Ли Сон Кю, Юн Кван Ёл, Ким Ён Рэ, Сок Чжин Вук, Ли Хён Ду, Син Ён Су, Чан Бюн Чхоль. Главный тренер — Ча Чу Хён.

  Китай.

  Иран.

Индивидуальные призы 
 MVP:  Йеджу Субба Рао
 Лучший нападающий:  Йеджу Субба Рао
 Лучший блокирующий:  Йеджу Субба Рао
 Лучший на подаче:  Чжэн Лян
 Лучший связующий:  Ван Хэбин
 Лучший в защите:  Ё О Хён
 Лучший на приёме:  Сок Чжин Вук

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты Азии по волейболу среди мужчин
2003 год в волейболе
Сентябрь 2003 года
Спорт в Китае в 2003 году
Чемпионаты Азии в 2003 году
Международные спортивные соревнования в Тяньцзине
Международные соревнования по волейболу в Китае
Волейбол